Ateuchosaurus – rodzaj jaszczurki z podrodziny Scincinae w rodzinie scynkowatych (Scincidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Chinach, Wietnamie i Japonii.

Systematyka

Etymologia  
Ateuchosaurus:  ateukhēs „nieuzbrojony”; σαυρος sauros „jaszczurka”.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Ateuchosaurus chinensis
 Ateuchosaurus pellopleurus

Przypisy

Bibliografia 
 

Scynkowate